Eugenio Masciari – attore italiano
 Pino Masciari – imprenditore italiano